Maderni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Maderni (1735–1817), Schweizer Politiker und Richter
 Diego Girolamo Maderni (1725–1761), Schweizer Ordensgeistlicher, Kapuziner